Braço do Norte kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Braço do Norte (ort), Santa Catarina, 
 Braço do Norte (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar